Giannotti ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Giannotti (* 1977), italienisch-österreichischer Künstler
 Claudia Giannotti (* 1937), italienische Schauspielerin
 Donato Giannotti (1492–1573), italienischer politischer Philosoph und Autor
 Primo Giannotti, uruguayischer Fußballtrainer und -funktionär 

Siehe auch:
 Gianotti